Faultrier ist der Familienname folgender Personen: 

 François Faultrier de l’Orme (1760–1805), französischer General der Artillerie 
 Simon de Faultrier (1763–1832), französischer General der Artillerie